David Abercromby – medico e scrittore scozzese
 Ralph Abercromby – generale inglese
 Sir Ralph Abercromby Lord Dunfermline – diplomatico inglese
 Ralph Abercromby – meteorologo inglese